

Prénom comme Éric en allemand
Erich Abraham
Erich Auerbach
Erich Bärenfänger
Erich Bautz
Erich Beer
Erich Carl Walter
Erich Cohn-Bendit
Erich Dethleffsen
Erich Eliskases
Erich Friedrich Schmidt
Erich Fried
Erich Fromm
Erich Gamma

Erich Heckel
Erich Hof
Erich Hoffmann
Erich Honecker
Erich Hoepner
Erich Hückel
Erich Kähler
Erich Klausener
Erich Kästner
Erich Kästner (vétéran)
Erich Kempka
Erich Kleiber
Erich Koch
Erich Kunz
Erich Laxmann
Erich Langjahr
Erich Leinsdorf
Erich Löwenhardt
Erich Ludendorff
Erich Maria Remarque
Erich Martin Richard Hering
Erich Maechler
Erich Maas

Erich Marcks (général)
Erich Mendelsohn
Erich Mühsam

Erich Neumann (psychologue)
Erich Ollenhauer
Erich Ott
Erich Priebke
Erich Probst
Erich Przywara
Erich Raeder
Erich Rademacher
Erich Salomon
Erich Segal
Erich Schanko
Erich Šlomović
Erich von Däniken
Erich von Drygalski
Erich von Götha
Erich von Kielmansegg
Erich von Tschermak-Seysenegg
Erich von Stroheim
Erich von Manstein
Erich von Falkenhayn
Erich von dem Bach-Zelewski
Erich Wolfgang Korngold

Autres
Rudolf Erich Raspe
Otto Erich Deutsch
Hans-Erich Voss
Hanns-Erich Kaminski
 Daniel Erich (1649-1712),  organiste et compositeur allemand.

Prénom masculin